Coalville (Iowa)
 Coalville (Utah)

Desambiguações de topônimos